Второй этап Кубка IBU 2012/2013 прошёл в норвежском Бейтостолене с пятницы 30 ноября по субботу 1 декабря 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 30 ноября 2012 года.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 30 ноября 2012 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 1 декабря 2012 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 1 декабря 2012 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после второго этапа.

Примечания 

2-й этап